Dubois ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Guillaume Dubois, francoski kardinal
 Louis-Ernest Dubois, francoski kardinal
 William Edward Burghardt Du Bois, ameriški aktivist in pedagog